Олеса-де-Бонесвальс ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 41,80 км². Население — 1702 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls
 Página web de Olesa de Bonesvalls en la red de municipios de Barcelona
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны